Martin Weber (1890-1941) – architetto tedesco
 Martin Weber (1954) – sciatore tedesco
 Martin Weber (1957) – calciatore svizzero
 Martin Weber (1971) – politico austriaco